Bocșa ist der Name folgender Orte
 in Rumänien:
 Bocșa, Stadt im Kreis Caraș-Severin
 Bocșa (Sălaj), Gemeinde im Kreis Sălaj
 Bocșa (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Bocșa Mare, Dorf im Kreis Hunedoara
 Bocșa Mică, Dorf im Kreis Hunedoara

 in der Republik Moldau:
 Bocșa (Republik Moldau), Dorf im Raion Fălești